Litang (arrondissement), een arrondissement in Sichuan, voormalig Kham, in de Volksrepubliek China
Litang (plaats), een dorp in het gelijknamig arrondissement in Sichuan
Thupten Jampaling, ook het klooster van Litang genoemd